Flaskkurbitssläktet (Lagenaria) är ett växtsläkte i familjen gurkväxter med sex arter från tropiska områden på både i nya och gamla världen.

Släktnamnet kommer av grekiskans lagenos som betyder flaska och syftar på fruktens form och användning.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gurkväxter
Fl Växtindex